Eremit kan henvise til flere artikler:
Eremit (bille)
 Eremitkrebs
 En  eneboer kaldes også, ofte i religiøs sammenhæng, en eremit.